Javiera Pardo Rocco – chilijska zapaśniczka walcząca w stylu wolnym. Wicemistrzyni Ameryki Południowej w 2015 i trzecia w 2016 roku.

Bibliografia 
 Dane na Foeldeak.com 

Chilijscy zapaśnicy